L’Alphabet national tchadien est un alphabet, à la fois en écritures latine et arabe codifié par le ministère de l’Éducation du Tchad . Chaque langue tchadienne doit être écrite avec cet alphabet en écriture latine ou en écriture arabe, ou les deux selon le contexte.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Alphabet africain de référence

 Langues au Tchad

Langue au Tchad
Variante de l'alphabet latin
Variante de l'alphabet arabe
Orthographe